Kantar steht für:
 Qintār, ein altes Gewichtsmaß im Mittelmeerraum.

Kantar ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin Kantar (1932–2022), US-amerikanischer Bridge-Autor
 Selâhattin Kantar (1878–1949), türkischer Archäologe, Museumsdirektor und Dramaturg

Siehe auch:
 Kantar Group, Marktforschungsunternehmen unter dem Dach des US-Finanzinvestors Bain Capital